Людми́ла Миха́йловна Попо́ва () — советская ленинградская поэтесса довоенного, военного и послевоенного периода. Среди ее тем — блатная романтика, подвиг защитников города и освоение космоса.

Биография 
Родилась в семье музыканта и художницы. Отец умер в 1905 году от туберкулёза, и мать повторно вышла замуж. В 1918 году уехала в Казань, где работала музыкальным инструктором райкома комсомола и вступила в Казанский союз поэтов, которым руководил А. Безыменский.

В 1922 году вернулась в Петроград. В 1923 году поступила на литературное отделение Института истории искусств (окончила в 1930). В 1925 году выпустила первую книгу стихов и была принята в ленинградский Союз поэтов, в 1930 — во Всероссийский союз писателей. В 1930 году была командирована Союзом писателей на Урал, где работала коллектором в геологоразведочной экспедиции. Результатом стала книга очерков.

Работала в ленинградских газетах, в качестве спецкора «Правды» побывала в Арктике и на «великих стройках», после начала войны была военным корреспондентом. В 1942 добровольцем отправилась на фронт, трудилась в политотделе 13-й Воздушной армии Ленинградского фронта, получила орден. В военные годы много писала о лётчиках, в том числе в стихах. К концу XX века была забыта.

Похоронена на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Произведения 
 текст популярного довоенного городского романса «Повези меня, миленький, в бар»
 Разрыв-трава (стихи). Л., 1925
 На Урале (очерки). Л., 1932
 КазГРЭС (очерки). Л., 1933
 Киров на Невдубстрое (поэма). Л., 1936
 Открытое небо (поэма). Л., 1938
 поэма «Счастье летать» (1941)
 Шесть соколов (очерки). Л., 1942
 сборник «Крылья жизни» (1943)
 сборник «Соколиный мир» (1944)
 «Музыка века» (книга стихов). Л., 1963
 стихотворение «Письмо»

Оценки 
«Она страстно любила жизнь, Ленинград, поэзию и музыку»; «писала хорошие женские стихи» — поэтесса Н. В. Королёва.

Литература

Примечания

Ссылки 
 РНБ: виртуальные выставки. «Ленинградский день победы» 
 Каманин Н. П. «Скрытый космос»
Поэтессы СССР